Александр Александрович Гужаловский (, род. 27 июня 1960 года) — белорусский историк, музеолог, педагог, доктор исторических наук (2002), профессор (2016), профессор кафедры этнологии, музеологии и истории искусств БГУ.

Биография 
Окончил в 1983 г. Минский государственный педагогический институт им. М. Горького, в 1991 г. — аспирантуру Отдела музееведения Научно-исследовательского института культуры Академии наук СССР (Москва).

Работал на различных должностях в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны, Национальном историческом музее Республики Беларусь, с 1993 г. — доцент, а с 2004 г. — профессор Белорусского государственного университета.

В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности «Музееведение» на тему «История музеев Белоруссии второй половины XVIII — начала XX вв.». В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности «Отечественная история» на тему «Становление и развитие музейного дела в Беларуси (1918—1941 гг.)». В 2016 г. присвоено ученое звание профессора.

В 1994 г. проходил стажировку в качестве интерна в Смитсоновском институте (США), в 1995 г. — приглашенный исследователь в Университете Дж. Вашингтона (США), в 1997 г. — приглашенный исследователь в Амстердамском университете (Нидерланды), в 2004 г. — стипендиат программы Фулбрайт (Кливлендский художественный музей, США).

Ученый секретарь совета по защите диссертаций по историческим наукам при Белорусском государственном университете, член совета по защите диссертаций по культурологии и искусствоведению при Белорусском государственном университете культуры и искусств. Член Республиканского научно-методического совета по вопросам музейного дела при Министерстве культуры Республики Беларусь. Член редакционного совета «Белорусского исторического журнала», редакционной коллегии "Вестника Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия 2. История. Экономика. Право, редакционной коллегии журнала «Acta Museologica Lithuanica» (Вильнюсский университет).

Является автором более 250 научных и научно-методических работ, учебных пособий и монографий. Руководит подготовкой аспирантов и докторантов.

Основные публикации 
 Нараджэнне беларускага музея. — Мн.: НАРБ, 2001. — 106 с.
 Музеі Беларусі (1918—1941 гг.).— Мн.: НАРБ, 2002. — 176 с.
 История музеев мира: учебное пособие / (в соавт. с В. П. Грицкевичем). — Мн.: БГУ, 2003. — 283 с.
 Музеі Беларусі (1941—1991 гг.). — Мн.: НАРБ, 2004. — 192 с.
 Музеі замежных краін: вучэб. дапаможнік: у 2 ч. (у сааўт. з Л. У. Бярэйшык). ч.1.— Мн.: БДУ, 2004.— 187 с.
 «Міласці вашай просім…», альбо адзін год у навейшай гісторыі Беларусі, адлюстраваны ў лістах, заявах, скаргах і іншых формах звароту грамадзян. Зборнік дакументаў / укл. А. А. Гужалоўскі. — Мн.: НАРБ, 2006. — 280 с.
 Музеі замежных краін: вучэб. дапаможнік: у 2 ч. (у сааўт. з Л. У. Бярэйшык). ч.2.— Мн.: БДУ, 2008.— 246 с.
 Гісторыя музейнай справы Беларусі: вучэбны дапаможнік. — Мн.: БДУ, 2012. — 303 с.
 Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР: у 2 кн. кн. 1: 1919—1941 гг. — Мн.: Рэдакцыя газеты «Звязда» , 2012. — 304 с.
 Беларуская музеялогія. Бібляграфічны паказальнік (1991—2012 гг.) / укл. А. А. Гужалоўскі [Электронны рэсурс]. — Мінск: БДУ, 2013. — 145 с. Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/33226
 Сэксуальная рэвалюцыя ў Савецкай Беларусі. 1917—1929 гг. — Мн.: А. М. Янушкевіч, 2017. — 258 с.
 Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР: у 2 кн. кн. 2: 1943—1991 гг. — Мн.: А. М. Янушкевіч, 2018. — 320 с.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте БГУ.
 Коваль, В. Гужалоўскі, Аляксандр. Нараджэнне беларускага музея. Мінск, 2001 / В. Коваль // Беларускі гістарычны агляд. - 2001. - Т. 8. Сш. 1 - 2. С. 361 - 364.
 Студзінская І. Выйшла гісторыя 1951 года ў скаргах і даносах / І. Студзінская // Радыё Свабода. - 2006. - 13 ліст.
 Шалахоўскі, А. Зорка гісторыка Гужалоўскага / А. Шалахоўскі // Наша слова. – 2013. – № 9. – 27 лют. – С. 8.
 Чарнякевіч, Ц. Чытанне з алоўкам / Ц. Чарнякевіч // Звязда. – 2013. – № 39. – 28 лют. – С. 8.
 Палякова, Г. Напісанае сэрцам / Г. Палякова // Літаратура і мастацтва. – 2013. – № 8. – 22 лют. – С. 3.
 Іофе, Э. Энцыклапедыя гісторыі цэнзуры / Э. Іофе // Рэй. Культуралагічны дадатак да Настаўніцкай газеты. – 2013. – № 53. – 4 мая. – С. 14.    
 Вялікі, А. Нарысы ўзроўню навуковай манаграфіі / А. Вялікі // Arche. Надрукавана 7. 03. 2013.
 Ладуцька К. Чаму мы такія сёння? / К. Ладуцька // Полымя. – 2014. – № 10. – С. 180–181.
 Кепін, Д. Музейний портрет Білорусі / Д. Кепін // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 10–11.
 Шалахоўскі, А. Новая кніга прафесара / А. Шалахоўскі // Краязнаўчая газета. – 2017. – № 42. – С. 7.
 Анцімонік А. No sex – no problem / А. Анцімонік // Маладосць. – 2017. – № 11. – С. 88–89.
 Ландзіна, Л. У. Гужалоўскі А. А. Сексуальная рэвалюцыя ў Савецкай Беларусі: 1917–1929 гг. Мінск: А. М. Янушкевіч, 2017. 258 с. / Л. У. Ландзіна // Журнал Белорусского государственного университета. История. – 2018. – № 1. – С. 104–106.
 Białous, A. Sowiecka Białoruś – poligon pierwszej rewolucji seksualnej // Polonia Christiana. 12.01.2018.
 Гапава, А. Каханне і сэкс у БССР / А. Гапава, А. Усманава // Arche. – 2018. – # 3 (158). – C. 39–48.  https://arche.by/item/6547
 Стралец, М. Пад грузам апекі чужых сваякоў. Убачыла свет другая кніга нарысаў Аляксандра Гужалоўскага / М. Стралец // Літаратура і мастацтва. – 2018. – 6 крас. – № 13. – С. 10.
Ярмоліч,Ф.К. Гужалоўскі А.А. Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР / Ф.К. Ярмоліч // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя. 2020. № 2. С. 106-108. https://journals.bsu.by/index.php/history/issue/view/119/40

Преподаватели Белорусского государственного университета
Историки Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета